Ludovic Butelle (Reims, 3 april 1983) is een Franse voetbaldoelman die voor de Franse derdeklasser Red Star in het doel staat. Voordien speelde hij voor onder meer Club Brugge, AC Arles-Avignon, FC Metz, Valencia CF, Lille OSC en Angers SCO.

In het seizoen 2015-16 was hij een van de vier doelmannen die met Club Brugge Belgisch landskampioen werden (naast Sébastien Bruzzese, Sinan Bolat en de niet in actie gekomen Michaël Cordier). Met name dankzij zijn sterke tweede seizoenshelft in het kampioensjaar werd hij in 2017 verkozen tot Doelman van het Jaar 2016.

Na zijn succesjaar volgden er twee minder sterke seizoenshelften. Butelle belandde op de bank en werd uiteindelijk pas vierde doelman na Ethan Horvath, Guillaume Hubert en Jens Teunckens. Begin 2018 verkaste hij weer naar Angers SCO.

In de periode 2003-2004 speelde Butelle drie wedstrijden voor het Frans voetbalelftal onder 21.

Statistieken

Erelijst

Zie ook 

 Lijst van spelers van FC Metz
 Lijst van spelers van Valencia CF
 Lijst van spelers van Club Brugge

Frans voetballer